

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El japonés Go Soeda ganó el título, derrotando al esloveno Blaž Kavčič en la final por 6-3, 2-6, 7-63

Cabezas de serie 

  'Go Soeda (CAMPEÓN)
  Blaž Kavčič (FINAL)
  Alexander Kudryavtsev (Cuartos de final)
  Zhang Ze (Semifinales)

<li>  Wu Di (Segunda ronda)
<li>  Valeri Rudnev (Segunda ronda, retiro)
<li>  Josselin Ouanna (Segunda ronda)
<li>  Chung Hyeon(Semifinales)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Nanchang 2014